RD peut faire référence à :
 Recherche et développement
 Route départementale,
 République dominicaine
 Rassemblement démocratique, groupe parlementaire français.
 Rainbow Dash, un personnage de la série télévisée My Little Pony : Les Amies C'est Magique
 Real Drive, série télévisée animée. 
 Abréviation de rad, une unité de mesure de dose absorbée.
 Rd, un digramme de l'alphabet latin
Recherche et destruction, terme trouvé dans différents jeux de tirs.
 rd ou RD est l'abréviation du mot anglais « third ». Cette abréviation est utilisée pour écrire en chiffres les nombres ordinaux se terminant par trois (sauf pour 13 ; En réalité, pour tous les ordinaux correspondant aux cardinaux se terminant par « three ».) ; Par exemple , ...
 Écrit en minuscules (« rd », donnant « ,  »...), ou en capitales (« RD », donnant « 3RD, 23RD »...), le suffixe du nombre ordinal s'écrit sur la ligne de base (et non en exposant comme c'est le cas en français).

Notes et références 

Abréviation